Wilfersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Wilfersdorf (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Wilfersdorf (Gemeinde Tulbing), Ortschaft und Katastralgemeinde von Tulbing, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Wilfersdorf (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ludersdorf-Wilfersdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
sowie:
 Schloss Wilfersdorf in Niederösterreich

Siehe auch:
  Großwilfersdorf, Kleinwilfersdorf